Николай Анатольевич Злобин: Злобин, Николай Анатольевич (1931—1997) — бригадир-строитель, Герой Социалистического Труда, депутат.
 Злобин, Николай Анатольевич (род. 1976) — российский военнослужащий, майор, Герой Российской Федерации.